Maria Petrova steht für:
* Marija Petrowa (Turnerin) (* 1975), bulgarische rhythmische Sportgymnastin, mehrfache Welt- und Europameisterin
 Marija Igorewna Petrowa (* 1977), russische Eiskunstläuferin